Erse – personaggio della mitologia greca, figlia di Cecrope e di Aglauro, amata da Ermes
 Erse – satellite naturale irregolare del pianeta Giove
 Erse – fiume della Germania

Pagine correlate
Ersa